Зангар:
 Зангар — село в Павлодарском районе Павлодарской области Казахстана.
 Зангар — древнее городище на территории Казалинского района Кызылординской области Казахстана.
 Зангар (бывший ЦУМ) — торговый центр в Алма-Ате.